Purdy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Purdy (udde),

USA 

 Purdy (ort i USA, Missouri), Barry County, 
 Purdy (ort i USA, Washington), Pierce County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar